Geografia do Brasil
 Bacia do rio Doce — bacia hidrográfica dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo
 Vale do Rio Doce — região geográfica de Minas Gerais

Empresas
 Universidade Vale do Rio Doce — instituição de ensino superior do município brasileiro de Governador Valadares, em Minas Gerais.
 Vale do Rio Doce Navegação S.A. — razão social da Docenave
 Vale S.A. — antiga Companhia Vale do Rio Doce

Outros
 Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce — clube de futebol do município brasileiro de Linhares, no Espírito Santo.
 Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social — fundo de pensão dos funcionários da Vale S.A., também conhecida como Valia.

Desambiguações de topônimos